Irianeth est le douzième et dernier tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France. Ce roman a pour suite Renaissance, premier tome de la série Les Héritiers d'Enkidiev.

Résumé 
Les Chevaliers ne savent plus où donner de la tête. Les larves continuent de se réveiller affamées, sans parler des autres armées qu'Amecareth continue d'envoyer sur le continent. Les Chevaliers essuient les plus importantes pertes de toute l'histoire de cette deuxième incarnation. Après la mort d'Akuretari, les dieux reptiliens doivent absolument lui trouver un remplaçant. Il décide donc que Fan deviendra une déesse. À Zénor, Onyx décide d'adouber les écuyers, et Jenifael est attristée que son père ne soit pas là. Toujours prisonnière du passé, Kira marche en direction de la mer avec Lazuli. Arrivés à la falaise du royaume qui est du temps de Kira appelé Zénor, Kira trouve la mort laissant son amant, Lazuli. Elle réintègre de cette manière son époque où elle devient maître magicien et apprend qu'elle est enceinte. Lassa en danger, Kira doit aller le secourir. Cependant, malgré ses pouvoirs plus importants, la nouvelle immortelle n'aime pas beaucoup les limites qui vont avec ce poste. Quant à Jasson, il est toujours dans la forêt interdite où il s'occupe à donner une existence aussi agréable que possible à sa famille. Toujours prisonnier de l'île des Araignées, Liam dépérit malgré le fait que Kiarinah, sa maîtresse, prenne soin de lui. Lorsque Nartrach parvient à s'échapper de la surveillance des adultes du château, il va retrouver le dragon Stellan. Captant un message télépathique de Liam, il le libère de l'autre côté des Territoires Inconnus. Dans les bras de Dinath, Dylan retrouve ses pouvoirs d'immortel et se voit contraint de retourner dans le royaume des Dieux. Les Chevaliers et les autres soldats d'Enkidiev ne sont pas les seuls à combattre l'Empereur noir, Danalieth, Abnar et Anyaguara y mettent aussi du leur, notamment en changeant le fond de l'océan près de Zénor et en faisant appel à des créatures marines pour détruire les flottes d'Amecareth. À la suite d'une rencontre avec Asbeth, Liam dégringole la falaise qui sépare la forêt interdite du reste du continent. Il est ensuite retrouvé par son père. Il fait aussi la rencontre de Mali, une jeune prêtresse et lui sauve la vie. Plus tard, Lassa décide de rejoindre les rangs des Chevaliers d'Émeraude. Il ne se doutait pas que tous les soldats de l'Empereur Noir avait reçu l'ordre de le tuer et qu'il se précipiterait tous sur lui. Sauvé de justesse par Kira et Hathir, il est amené par ce dernier pendant que Kira se bat encore contre Asbeth. Malheureusement, ce dernier en profite pour l'emprisonner d'une cage spécialement conçue pour enfermer les immortels. Sa mère devra la rendre mortelle à nouveau pour la libérer. Hawke, lui, se porte au secours d'Abnar, victime d'une arme de Danalieth utilisée par Asbeth. Lassa, en danger, Liam n'en peut plus de rester dans la forêt interdite avec sa famille et décide donc d'aller aider son ami avec Mali et sa jument Pietmah. Malheureusement, cela n'empêchera pas le porteur de lumière de se faire capturer et emmener sur Irianeth. Kira, accompagnée des Chevaliers Swan, Bergeau, Dempsey, Nogait, Wimme, Bailey, Milos, Robyn, Winks, Ellis, Kagan, Kevin et Liam, décide de se rendre à Irianeth pour reprendre le porteur de lumière et tuer définitivement Amecareth. Les autres chevaliers restent donc sur Enkidiev pour détruire les troupes de l'Empereur noir. Santo voit ainsi son épouse mourir. Leur enfant survivra heureusement. À Irianeth, la petite troupe rencontre d'abord Sage, qui a maintenant une grande partie insecte, et doit les arrêter. Ils parviennent à le neutraliser sans le tuer, puis ils se heurtent à la demi-sœur de Kira qu’ils sont contraints de tuer. La prophétie se réalise finalement lorsque Kira et Lassa parviennent à tuer Amecareth. Son palais s'effondre, laissant tout juste le temps aux Chevaliers de quitter l'endroit. Kevin est resté derrière pour tuer Asbeth et finalement être libéré de son état. Il réussit. Quant à Sage, il est sauvé par son faucon qu'il avait lui-même sauvé bien des années plus tôt, mais Kira le croit mort. Lassa la demande en mariage et Kira accouche alors d'un garçon qu'elle nomme Wellan, parce qu'elle y perçoit l'énergie du défunt chef. Theandras lui avait effectivement accordé ce vœu, tout comme elle a permis à Dylan de revenir comme mortel.

L'histoire se termine bien, mais certains mystères demeurent.

Notes et références 

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2008
2008 en fantasy